Charakter steht für:

in der Psychologie:
 Charakter, die moralisch relevanten Kompetenzen eines Menschen
 Persönlichkeit, Persönlichkeitseigenschaft, die Eigenschaften eines Individuums
 Charaktertypen, veraltet für Persönlichkeitseigenschaft
 Merkmal, eine erkennbare Eigenschaft einer Person, einer Sache oder eines Zusammenhangs
 die emotionale Intelligenz eines Menschen
 Charakterrolle, eine Theaterrolle mit ausgeprägten Persönlichkeitszügen

eine fiktionale Person:
 Literarische Figur
 Rolle (Theater), ebenso im Film
 Kunstfigur
 Spielercharakter (Rollenspiel)
 Computerspielfigur (Rollenspiel)

Geographie, Landschaftsplanung, Naturschutz:
 Eigenart einer Gegend, einer Landschaft

Weiteres:
 Charakter (Mathematik), eine Darstellung einer Gruppe in die multiplikative Gruppe der komplexen Zahlen
 Charakter (Titel), ein Titular- oder Ehrenrang, im englischen Sprachgebrauch auch Brevet-Rang
 Schriftzeichen, veraltend
 Vorderseite (Avers (Numismatik)) einer Münze, siehe auch Münzprägung #Stempel und Stempelherstellung

Siehe auch: